Артур Элсон (; ,  — , ) — американский музыкальный критик. Сын и ученик Луиса Чарлза Элсона.

Окончил Гарвардский университет (1895) как инженер-химик, затем получил степень бакалавра в Массачусетском технологическом институте (1897).

Сотрудничал как музыкальный критик в различных изданиях Бостона и Нью-Йорка. Наиболее известен как автор пионерского исследования «Вклад женщин в музыку» (; 1903); книга выдержала множество переизданий и дорабатывалась в соавторстве с Эвереттом Труэттом, с 1931 года выходила под именами двух авторов. Опубликовал также обзорные книги «Критическая история оперы» (; 1901), «Инструменты оркестра и их употребление» (; 1903), «Современные композиторы Европы» (; 1904 — известна, в частности, одной из первых высоких оценок песенного творчества Рихарда Штрауса) и др. Подготовил расширенное и дополненное переиздание книги своего отца «Национальная музыка Америки и её источники» (; 1921). Перевёл на английский язык известную книгу Мальвины Бре «Основы метода Лешетицкого» (1905).

Примечания

Ссылки 
 Книги А. Элсона

Музыкальные критики США